Князь Алексе́й Бори́сович Лоба́нов-Росто́вский (, Воронежская губерния — , станция Шепетовка, Ровенского уезда, Волынской губернии) — русский дипломат и . Рюрикович из рода Лобановых-Ростовских; сенатор (1867), действительный тайный советник (1879).

Биография 
Сын камергера Бориса Александровича Лобанова-Ростовского, некоторое время владевшего усадьбой Пехра-Яковлевское, и жены его Олимпиады Михайловны, урождённой Бородиной. Племянник рязанского губернатора А. А. Лобанова-Ростовского. Старший брат Михаил был женат на дочери фельдмаршала Паскевича-Эриванского. Сам Алексей Борисович женат не был, детей не оставил.

Воспитывался в Царскосельском лицее, но закончил в 1844 году со второй (малой) золотой медалью уже Александровский лицей. На дипломатической службе с 1844 года. Был секретарём посольства в Париже (1847—1850), младшим (1850—1851), затем старшим секретарём миссии в Берлине (1851—1856), советником (1856—1858), затем поверенным в делах (1858—1859), затем чрезвычайным посланником и полномочным министром в Константинополе (1859—1863). Был удостоен придворных званий камер-юнкера (1849) и камергера (1859).

Временно ушёл из дипломатического ведомства в марте 1863 года. Назначен орловским гражданским губернатором (1866—1867), товарищем министра внутренних дел (1867—1878), причём временно управлял министерством в июле-октябре 1867 г. Председатель Комиссии «по делам о расколе» при МВД (1868—1869 и 1875 гг.).

Вернулся на дипломатическую службу после Русско-турецкой войны. Был чрезвычайным и полномочным послом в Константинополе (1878—1879), Лондоне (1879—1882) и Вене (1882—1895).  1895 года назначен послом в Берлин, но, не успев вступить во исполнение этих обязанностей,  того же года призван на пост министра иностранных дел.

Он подписал на 27 января (8 февраля) 1879 г. Константинопольский мирный договор между Россией и Турцией.

Один из инициаторов дипломатического выступления России, Германии и Франции, заставивших Японию смягчить условия Симоносекского договора с Цинской империей (1895 г.). Принимал участие в разработке русско-китайского договора о союзе и строительстве Китайско-Восточной железной дороги, а также в подписании соглашения с Японией (протокол Лобанова-Ямагата, 1896).

Похоронен в родовой усыпальнице в Знаменской церкви Новоспасского монастыря.

Исторические интересы 
Любитель отечественной старины, князь Лобанов-Ростовский составил собрание книг, автографов и материалов по истории России, преимущественно XVIII столетия, в том числе собрание подлинных писем князя А. А. Безбородко к графу Н. И. Панину и сборники материалов, относящихся к истории царствования Павла I, о котором он составил обширное исследование, в продажу не поступившее. Во Франции Лобановым-Ростовским были изданы исследования о диаспоре французских легитимистов:
 «Mémoires du marquis de Vaudreuil» и
 «Histoire des émigrés».

В бытность свою товарищем министра внутренних дел князь Лобанов-Ростовский получил в своё исключительное пользование знаменитый архив князя П. В. Долгорукова. Из состава этого архива исторические анекдоты и другие неизданные документы П. Ф. Карабанова были им напечатаны в «Русской старине». Из того же собрания происходят 247 росписей дворянских родов, составивших «Русскую родословную книгу». Изданная первоначально в «Русской старине» в 1873—1876 гг. без имени автора, родословная книга вышла в 1895 г. вторым, совершенно переработанным и значительно дополненным изданием.

Лобанов-Ростовский владел также собранием портретов и монет, в котором особенно интересна коллекция русских монет, чеканенных в Кёнигсберге во время занятия его русскими войсками в ходе Семилетней войны (1758—1761). В коллекции князя находились две версии картины Луи Каравака «Портрет царевны Елизаветы Петровны в детстве» (сейчас — в коллекции Русского музея).

Сочинения 
 Лобанов-Ростовский А. Б.  Заметки к статье П. Н. Петрова: «Балакирев» // Русская старина, 1882. — Т. 35. — № 11. — С. 440.
 Лобанов-Ростовский А. Б.  Принц Карл-Эрнест Курляндский в Бастилии. 8 января — 24 апреля 1768 г. // Русская старина, 1888. — Т. 57. — № 3. — С. 729—750.
  на сайте Руниверс
 Перечень родов

Примечания

Литература 
 
 
 
 Уманский А. М.  Русский министр иностранных дел князь А. Б. Лобанов-Ростовский. — СПб., 1896.
 Фёдорова Е. В. Князь Алексей Борисович Лобанов-Ростовский — кузнец внешней политики, министр МИД, генеалог, историк, коллекционер. — М.: Издательский дом ЯСК, 2022. — 680 с.

В литературе 
 Пикуль В. С. Исторические миниатюры, Потомок Владимира Мономаха. — Издательство: АСТ, Вече, 2002. — ISBN 5-17-010666-1.

Алексей Борисович
Министры иностранных дел Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Выпускники Александровского лицея
Орловские губернаторы
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Камергеры (почётное звание Российской империи)
Действительные тайные советники
Послы Российской империи в Великобритании
Послы Российской империи в Османской империи
Послы Российской империи в Австрии
Послы Российской империи в Германской империи
Похороненные в церквях
Политики XIX века